Thury (Côte-d'Or)
 Thury (Yonne)
ook:
Thury-en-Valois, Oise 
Thury-Harcourt,  Calvados 
Thury-sous-Clermont, Oise